Limerick (stad) - een stad in Ierland
 Limerick City (kiesdistrict) - huidig kiesdistrict in County Limerick
 Limerick City (Kiesdistrict Verenigd Koninkrijk) - voormalig kiesdistrict actief van 1801-1922